Татьяна Львовна Ярошевская (род. ) — деятель российской культуры, бывший исполнительный директор МХАТ имени М. Горького. 
Член Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Биография 
Родилась 8 марта 1963 года в поселке Верхние Серги Нижне-Сергинского района Свердловской области.

В 1993 году окончила факультет искусствоведения Уральского государственного университета имени А. М. Горького (ныне УрФУ) по специальности «История искусств».

1994-1999 годы — председатель комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района Екатеринбурга.

1999-2001 годы — председатель комитета по связям с общественностью администрации Екатеринбурга.

2001-2004 годы — главный редактор медиа-холдинга «Уральский рабочий».

С августа 2004 года по сентябрь 2019 года — начальник управления культуры администрации Екатеринбурга.

С сентября 2019 по февраль 2021 года — исполнительный директор МХАТ имени М. Горького.

Личная жизнь 
Хобби: книги, путешествия.

Семья — муж Александр Ярошевский, бывший (в 2011-2015 годах) владелец и генеральный директор информационного агентства «Европейско-Азиатские новости». Есть двое детей.

Работа в мэрии Екатеринбурга 
Татьяна Ярошевская была одним из авторов и разработчиков Стратегического плана города Екатеринбурга, а также идеологом и организатором деятельности учреждений культуры Екатеринбурга — библиотек, школы искусств, театров, музеев, центров культуры, парков, зоопарка.

Участвовала в реализации таких проектов, как «Библиотека XXI века», «Музейный центр «Екатеринбург», «Екатеринбург — территория творчества», «Екатеринбург — центр современного искусства».

«Уральская индустриальная биеннале», культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», международные театральные фестивали «Реальный театр», «Петрушка Великий», «Щелкунчик приглашает», всемирный фестиваль «Меццо-тинто», «Ночь музеев», форум «Culturalica», создание научно-методической базы системы художественного образования «Школа искусств — топ-формат» и многое другое — все эти проекты задумывались и осуществлялись при личном участии и непосредственном руководстве Татьяны Ярошевской.

Сама Татьяна Ярошевская о работе в мэрии Екатеринбурга отзывается положительно:«Мне была дана возможность 14 лет управлять этой сложной, но такой благодарной сферой! То, что удалось сделать — по-настоящему заметно и эффективно. Культура города прошла путь активного развития и серьезного укрепления своих позиций, ее «нива» ухожена и обильно засеяна добрыми семенами. Муниципальные учреждения не только конкурентноспособны, но и по многим параметрам превосходят более обеспеченные ресурсами и деньгами федеральные и региональные учреждения».

МХАТ имени М. Горького 
Одним из экспертов регионального культурного форума «Culturalica» (проводился в Екатеринбурге в 2018-2020 годах) выступил известный российский театральный продюсер Эдуард Бояков.

Возглавив 4 декабря 2018 года МХАТ имени М. Горького (в этот день он представлял в Екатеринбурге свою концепцию развития города «Екатеринбургский пульс»), Бояков вскоре пригласил Татьяну Ярошевскую на должность исполнительного директора. Новый директор была представлена труппе 31 августа 2019 года.«Мы много месяцев обсуждали этот вопрос с Татьяной Львовной Ярошевской. Я ее пригласил полгода назад, когда я начал работать в театре, мы были уже знакомы. Я был под большим впечатлением от того, какого это уровня менеджер. Она 14 лет руководила департаментом культуры Екатеринбурга, создав совершенно уникальную инфраструктуру города», — пояснил мотивы этого назначения Эдуард Бояков.Ярошевская о приглашении в МХАТ: «Честно скажу, что для меня это был очень серьезный вызов — я понимала, какая это колоссальная ответственность. Поэтому прежде чем принять приглашение Эдуарда, я очень долго его обдумывала, разговаривала сама с собой. И это был честный разговор: с огромными душевными затратами, через недовольство собой».17 февраля 2021 года появилась информация о том, что Татьяна Ярошевская покидает МХАТ имени М. Горького.

Примечания 

Родившиеся в Верхних Сергах
Деятели культуры России
Выпускники Уральского государственного университета